(1920) ;
 Christian Nique (1948) ;
  (1990).